Ghez ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Ghez (* 1965), US-amerikanische Astronomin und Nobelpreisträgerin
 Oscar Ghez (1905–1998), tunesischer Unternehmer, Kunstsammler und Mäzen
 Susanne Ghez (* im 20. Jh.), US-amerikanische Kuratorin und Museumsleiterin